Mortierella är ett släkte av svampar. Mortierella ingår i familjen Mortierellaceae, ordningen Mortierellales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Mortierella